Staudte ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Sievert-Staudte (* 1944), deutsche Kunstpädagogin und Hochschullehrerin
 Fritz Staudte (1883–1958), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Drehbuchautor
 Hans-Hilmar Staudte (1911–1979), deutscher Schachmeister und Schachkomponist
 Miriam Staudte (* 1975), deutsche Politikerin (Grüne), MdL Niedersachsen
 Wolfgang Staudte (1906–1984), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Stoute